Pentada – (starogr. Πέντε, pentas = pięć) – okres złożony z pięciu jednostek  czasu: np. pięć dni, pięć  lat, skala muzyczna złożona z 5 dźwięków w oktawie lub pięć przedmiotów np. w grze planszowej

Zobacz też 
 Pentatonika – skala w muzyce 
 Pentada Reynoldsa – pięć objawów chorobowych zapalenia dróg żółciowych
 Pentoda – lampa elektronowa z pięcioma elektrodami
 Pente – gra planszowa
 Pente (motoryzacja) – marka Węgierskich samochodów
 Piętak lancetowaty – (łac. Pentas lanceolata) - rodzaj roślin kwiatowych z rodziny Rubiaceae

Linki zewnętrzne
 Pentada - encyklopedia leśna
 Słownik języka polskiego PWN